

Населені пункти та їхні частини
 Сумово — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сумово — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Сумово — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Сумово — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки